BNI kan syfta på:

 BNI – en förkortning för Bruttonationalinkomst
 BNI – ett internationellt nätverk för affärer, se Business network international
 BNI – IATA:s kod för flygplatsen i Benin City, Nigeria, se Benin Airport